Jeep is een van oorsprong Amerikaans automerk. Daarnaast wordt de term ook vaak gebruikt om 4×4-terreinwagens te omschrijven: de zogenaamde SUV's (sports utility vehicles).

Autotype 

De Jeep is een vierwielig door een motor aangedreven voertuig met een voor- en een achterbank, ongeveer ter grootte van een personenauto, van oorspronkelijk Amerikaanse origine.
Er bestaan verschillende verhalen over het ontstaan van de naam Jeep:
 Een vroeg prototype heette bij Ford GPW (1/4-ton 4x4 truck). Waar de G staat voor Government en de P een code is voor de afmeting van de wielbasis, namelijk 203 cm (80 inch). De W voor Willys-Overland (daar heette het model: Willys MB), de ontwerper van de jeep zoals door het leger gekozen.
 Een andere mogelijkheid verwijst naar een personage uit de Popeye-stripverhalen (1936). Het wezen heet Eugene the Jeep, met de eigenschap om op de meest onverwachte plaatsen en momenten op te duiken.
 De naam kan afgeleid zijn van het Engelse acroniem G.P. dat voor General Purpose  staat (te vertalen als 'algemeen inzetbaar').

Het oorspronkelijke model Jeep is ontstaan als gevolg van een "ontwerpwedstrijd" uitgeschreven door het Amerikaanse leger. Doel van de wedstrijd was het ontwerp voor een licht (1/4 ton) verkenningsvoertuig. Het leger had een lijst van specificaties opgesteld waaraan het voertuig diende te voldoen, zoals:
 maximaal leeggewicht van 1200 lb (544 kg), later verhoogd naar 1308 lb (593 kg) en uiteindelijk 2160 lb (980 kg)
 laadvermogen in terrein 600 lb (272 kg)
 wielbasis maximaal 190 cm (75 inch), later verlengd naar 203 cm (80 inch)
 maximale hoogte 91 cm (36 inch), later verhoogd naar 102 cm (40 inch)
 aandrijving op alle vier de wielen
 snelheid van 80 kilometer per uur op de weg
Het voertuig was open uitgevoerd met een naar voren neerklapbaar windscherm (voorruit). Het bood plaats aan een chauffeur en drie passagiers, één voorin en twee achterin, maar kon ook gebruikt worden voor vervoer van allerlei andere zaken.

De inschrijvingen kwamen van Ford, Willys-Overland en American Bantam. Het winnende ontwerp kwam van American Bantam maar door politiek spel, het was ook een kleine producent met onvoldoende capaciteit om het voertuig in voldoende aantallen te fabriceren, viel de uiteindelijke keuze toch op het model van Willys-Overland. De oorlog leidde tot een grote behoefte aan jeeps en Ford werd ook bij de productie betrokken. Willys leverde Ford alle informatie met betrekking tot de jeep waardoor de jeeps van beide fabrikanten bijna identiek zijn. De jeep werd in de Tweede Wereldoorlog aan geallieerde zijde veel gebruikt. Ford heeft er tijdens de oorlog 278.000 geproduceerd en Willys-Overland ruim 335.000.

Van 1955 tot 1958 werd de Willys M38A1 jeep in Nederland geassembleerd door Nekaf.

Automerk 
Na de oorlog ging Willys-Overland door met het produceren van de Jeep voor het leger. Men produceerde in 1947 de Jeep Jeepster, wat men een vroege voorloper van de SUV kan noemen; het was een auto met het uiterlijk van een Jeep maar met een conventionele achterwielaandrijving. Omdat Willys-Overland druk was met de productie voor het leger, werd de productie van de Jeepster stopgezet. Willys-Overland werd in 1953 overgenomen door Kaiser-Frazer. Tegenwoordig is Jeep een onderdeel van Stellantis.

In de tussentijd zijn er ook Jeeps gebouwd door:
 Kaiser
 AMC
 Renault
 Chrysler

Huidige modellen voor de Europese markt 
 Jeep Cherokee
 Jeep Compass
 Jeep Grand Cherokee
 Jeep Patriot
 Jeep Wrangler
 Jeep Renegade
 Jeep Avenger

Conceptauto's van Jeep 
 Jeep Trailhawk
 Jeep Gladiator Concept
 Jeep Hurricane
 Jeep Rescue

Tijdlijn

Zie ook 
 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle

Externe links 
 Officiële website automerk Jeep in Nederland
  Film over ontwikkeling jeep, met oud beeldmateriaal